«Guinaudée» puede referirse a:
 Guinaudée, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Jean-Rabel.
 Basse Guinaudée, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Jérémie.
 Haute Guinaudée, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Jérémie.